Онда — многозначный термин.

 Онда (Гоа) — населенный пункт в Гоа.
 Онда (Валенсия) — муниципалитет в Испании.
 Онда (Толима) — город и муниципалитет в департаменте Толима, Колумбия.
 Онда (река) — река в Карелии.

 Фамилия

 Онда, Ёсиэ (род. 1982) — японская фигуристка.
 Онда, Масаси (род. 1939) — японский хоккеист на траве и тренер.
 Онда, Рику — псевдоним японской писательницы Нанаэ Кумагаи.
 Онда, Юити (род. 1980) — японский лыжник.